Twee plaatsen in Midden-aarde, de fictieve wereld van J.R.R. Tolkien:
Harlond is de naam van de zuidelijke van de Grijze Havens van Lindon
Harlond is ook de naam van de haven van Minas Tirith in Gondor